PYK steht für:
 Flughafen Payam (IATA-Code), iranischer Flughafen

Pyk ist der Familienname folgender Personen:
 Louise Pyk (1846–1929), schwedische Opernsängerin

Abkürzung